Поплавы — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Поплавы — агрогородок в Березинском районе Минской области.
 Поплавы — деревня в Кличевском районе Могилёвской области.
 Поплавы — деревня в Осиповичском районе Могилёвской области.

Литва 
  (до 1939 — Поплавы ) — район Вильнюса.

Украина 
 Поплавы — село в Подгаецком районе Тернопольской области.
 Поплавы — село в Подволочисском районе Тернопольской области.

См. также 
 Лукомские Поплавы
 Шепотовичские Поплавы